Лебешев — фамилия. Известные носители:
 Лебешев, Павел Тимофеевич (1940—2003) — советский и российский кинооператор, народный артист РФ, сын Т. П. Лебешева.
 Лебешев, Тимофей Павлович (1905—1981) — советский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.